Municípios brasileiros
 Canápolis (Bahia)
 Canápolis (Minas Gerais)

Desambiguações de topônimos